Il Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2006 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2006. Il torneo si è giocato a Yuba City negli Stati Uniti dal 5 all'11 giugno 2006 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Sam Querrey ha battuto in finale  Sam Warburg 7-6(6), 6-1

Doppio

 Scott Lipsky /  David Martin hanno battuto in finale  Nicholas Monroe /  Horia Tecău 6-0, 6-4

Collegamenti esterni